Psamate (Nereide) – personaggio della mitologia greca, figlia di Nereo e madre di Foco, Teoclimeno e Eidotea
Psamate (figlia di Crotopo) – personaggio della mitologia greca, madre di Lino 
Psamate (astronomia) – satellite naturale di Nettuno
Psamate – dipinto di Frederic Leighton